SOI steht für:
 Salomonen, UNDP-Code
 Schweizer Informatikolympiade (Swiss Olympiad in Informatics), Programmierwettbewerb für Jugendliche unter 20 Jahren
 Silicon on Insulator, Herstellungsprozess von Halbleiter-Bauteilen
 Southern Oscillation Index, Maß zur Voraussage und Abschätzung des El Niño-Phänomens
 Sphere of Influence, planetenspezifische, rechnerische Größe in der Astrodynamik
 Structure of Intellect, Modell der Intelligenzforschung
 Südost-Institut, Forschungseinrichtung für Geschichte und Gegenwart der Länder Südosteuropas
 Schweizerisches Ostinstitut, ehemaliges Dokumentationszentrum über kommunistische Länder in der Schweiz

Soi steht für:
 Soi, eine Nebenstraße in der thailändischen Sprache

Personen:
 Edwin Cheruiyot Soi (* 1986), kenianischer Langstreckenläufer
 Pascal Chang-Soi (* 1966), französischer Priester, Koadjutorbischof von Taiohae o Tefenuaenata

soi steht für: 
 Sonha (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der Tharu-Sprachen, einer Sprachgruppe der östlichen indoarischen Sprachen

Abkürzung